El municipio de Cedar Mills (en inglés: Cedar Mills Township) es un municipio ubicado en el condado de Meeker en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 460 habitantes y una densidad poblacional de 4,55 personas por km².

Geografía 
El municipio de Cedar Mills se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 101.14 km², de la cual 99,98 km² corresponden a tierra firme y (1,14 %) 1,15 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 460 personas residiendo en el municipio de Cedar Mills. La densidad de población era de 4,55 hab./km². De los 460 habitantes, el municipio de Cedar Mills estaba compuesto por el 98,7 % blancos, el 0,43 % eran amerindios, el 0,87 % eran de otras razas. Del total de la población el 2,61 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Meeker